Ту́нджа — багатозначний термін:

 Тунджа — річка в Болгарії.
  — община в Болгарії.
 Тунджа— 120-мм самохідний міномет виробництва Болгарії.
 «Тунджа» — розповсюджена власна назва, зокрема спортивних клубів, в Болгарії.